Onderdistrict in Indonesië
 Atambua (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Belu in de provincie Oost-Nusa Tenggara

Plaats in Indonesië
 Atambua (plaats)
 Atambua (stad), hoofdstad van het regentschap Belu in de provincie Oost-Nusa Tenggara